Tawen Künga Rinchen (1339-1399), een Tibetaans geestelijke en zestiende sakya trizin
Künga Rinchen (Bhutan), een  Druk desi (koning) van Bhutan van 1773 tot 1776